L'Obert d'Estoril 2016, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2016, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 23 d'abril i l'1 de maig del 2016 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

El tennista espanyol Nicolás Almagro va guanyar el tretzè títol del seu palmarès, el primer des de l'any 2012.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016